Estación Sáenz puede referirse a dos estaciones en la ciudad de Buenos Aires:
la Estación Dr. Antonio Sáenz viaducto de la Línea Belgrano Sur.
la Estación Dr. Antonio Sáenz temporaria de la Línea Belgrano Sur.
la Estación Sáenz del Subte de Buenos Aires.